Müllges ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Engeln-Müllges (* 1940), deutsche Autorin, Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Helmut Müllges (1940–2014), deutscher Fußballspieler